Alessandro Artom – scienziato italiano
Camillo Artom – medico italiano naturalizzato statunitense
Emanuele Artom – partigiano e storico italiano
Emilio Artom – matematico italiano
Ernesto Artom – diplomatico e politico italiano
Eugenio Artom – politico e avvocato italiano
Isacco Artom – diplomatico e politico italiano
Guido Artom – imprenditore e politico italiano